C37 steht für:
 Chrysler C37, ein PKW-Modell aus den 1940er Jahren
 HMS C37, ein britisches U-Boot
 Thymom, ICD-10-Code der Erkrankung
 Caldwell 37, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C-37 steht für.
 Buick Modell C-37, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1915
 Caudron C-37, ein Flugzeugmodell
 Cessna C-37, ein Flugzeugtyp, siehe Cessna 165
 Bezeichnung des Flugzeugtyps Gulfstream G550 und Gulfstream V im Dienst der US-Streitkräfte

C37